Командный чемпионат Германии по шахматам 2010/2011 ( — шахматная бундеслига)

Регламент 
Контроль времени: 100 минут на первые 40 ходов, потом 50 минут на последующие 20 ходов и затем 15 минут до конца партии. Каждый игрок получает 30 секунд за сделанный ход.

Личные результаты

OSG Baden Baden

Таблица 
 КО — командные очки
 Последние четыре команды спустились во вторые лиги

Ссылки 
 Schachbundesliga 2010/2011

Командный чемпионат Германии по шахматам